Джош Осборн () — американский автор-исполнитель. Лауреат премии Грэмми и других наград.

Биография 
 См. также «Josh Osborne Career» в английском разделе.
Родился в 1980 году в США (округ Пайк, штат Кентукки), вырос в Virgie. Автор нескольких десятков кантри-хитов.

Дискография 
 См. также «Josh Osborne Songwriting discography» в английском разделе.

Песни написанные Осборн (или в соавторстве).

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Кантри-музыканты США
Авторы-исполнители США